Pojem Jeníkovice je nejednoznačný a může mít následující významy:
 Jeníkovice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Jeníkovice (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Jeníkovice (Meclov) – část obce Meclov v okrese Domažlice
 dřívější název obce Jankovice v okrese Kroměříž

Externí odkazy